Medio (dito medio) – in anatomia, il terzo dito della mano umana
 Medio (diatesi media) – in linguistica, classe di verbi che descrivono l'azione dal punto di vista del soggetto

Pagine correlate 
Media